Josep Salvany i Blanch (Martorell, 1866 - Barcelona, 1929), metge i fotògraf català.
 Josep Salvany i Lleopart (Cervera, 1777 o 1778 - Cochabamba, 1810), metge militar i cirurgià català.
 Josep Salvany Juncosa (Vilanova i la Geltrú, 24 de juny de 1825 - 1898?), arquitecte català.
 Josep Salvany i Oller (Sabadell, 1780 - Seva, 1849), jurista i historiador català, alcalde de Sabadell (1828 i 1837-1840).